Ла Закатекана има више значења:

 Ла Закатекана (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Закатекана (Гвадалупе), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику